Carlo Maria Sacripante, Kardinal
 Giuseppe Sacripante, Kardinal